Ненависть — емоційно негативне ставлення суб'єкта до індивіда.

Також:
 Ненависть (фільм, 1930) — білоруський радянський фільм.
 Ненависть (фільм, 1977) — український радянський фільм.
 Ненависть (фільм, 1995) — французький фільм.